Loyal steht für:

 Loyal (Zeitschrift), Magazin des Reservistenverbandes der Bundeswehr
 Loyal, Markenname für Hundefutter des Herstellers Mars Incorporated
 HMS Loyal (G15), britischer Zerstörer (ab 1938)

Orte:
 Loyal (Wisconsin), Kleinstadt im Clark County, Wisconsin, USA
 Loyal (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin, USA
 Ben Loyal, Berg in Schottland
 Loch Loyal, See in Schottland

Siehe auch:
 Loyaler Senat (Macau)
 Loyalist (Begriffsklärung)
 Loyalität (innere Verbundenheit)
 Loyall (George Loyall)